Hermann von Lemgo ist der Name folgender Personen:

 Hermann von Lemgo (Glockengießer), deutscher Glockengießer um 1200
 Hermann von Lemgo (Bürgermeister), Bürgermeister von Hamm 1467